Агресија (међународно право)
 Агресија (људско понашање)